Драче́нко — українське прізвище

Відомі носії:
 Драченко Герасим (1891—1938) — старшина Армії УНР.
 Драченко Іван Григорович (1922—1994) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Драченко Максим Олегович (1990) — український футболіст, півзахисник і нападник.
 Драченко Петро Герасимович (1913—1996) — український живописець і педагог.
 Драченко Сергій Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.